Черепеть:

 Черепеть — посёлок в Суворовском районе Тульской области
 Черепеть — река в Тульской области, приток Оки
 Черепеть — железнодорожная станция в Тульской области

См. также 
 Черепетка
 Новая Черепеть
 Черепетская ГРЭС
 Черепетское водохранилище
 Черепетское сельское поселение